Biologia: acrònim de point accepted mutation.
 Editorials: acrònim de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 Telecomunicacions: acrònim de Pulse-Amplitude Modulation (modulació per amplitud d'impulsos)
 motiu adjacent al protoespaiador